Джон Чарлз Полани (род. 23 января 1929 года, Берлин) — канадский химик, сын известного британского химика и философа Майкла Полани, лауреат Нобелевской премии по химии 1986 года «за внесённый вклад в развитие исследований динамики элементарных химических процессов», которую он разделил с Ли Юаньчжэ и Дадли Хершбахом.

Член Королевского общества Канады (1966), Лондонского королевского общества (1971), иностранный член Национальной академии наук США (1978), член Папской академии наук (1986).

Биография и научная работа 
Джон Полани родился 23 января 1929 в Берлине. Отец — известный химик Майкл Полани, мать — Магда Элизабет Полани. С приходом к власти нацистов в 1933 году, в силу еврейского происхождения семья была вынуждена бежать в Манчестер, где его отец стал профессором химии Манчестерского университета. Джон Полани закончил Манчестерский университет в 1949 году, а в 1952 году там же защитил диссертацию по химии. В 1952—1954 годах работал в Государственном научно-исследовательском совете Канады в Оттаве, в том числе в лаборатории будущего Нобелевского лауреата (1971 года) Герхарда Херцберга, где собрал спектроскопическую установку для проверки колебательного и вращательного возбуждения в молекулах иода. В 1954—1956 годах стажировался в Принстонском университете. В 1956 году стал преподавателем университета Торонто, а в 1962 году — профессором. Премия Вольфа по химии, 1979 года.

Полани разработал метод инфракрасной хемилюминесценции для изучения динамики химических процессов. В 1986 году получил Нобелевскую премию по химии «за внесённый вклад в развитие исследований динамики элементарных химических процессов».

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Примечания

Ссылки 
 Страница Джона Полани на сайте университета Торонто 
 Биография на сайте Нобелевского комитета  
 Биография в энциклопедии Кругосвет

Выпускники Манчестерского университета
Учёные Канады
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Члены Канадского королевского общества
Члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены РАН
Члены Папской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Лауреаты премии Вольфа (химия)
Награждённые Королевской медалью
Награждённые канадской золотой медалью Герхарда Херцберга
Иммигрировавшие в Канаду из Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Стипендиаты Гуггенхайма
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Лаваля
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Шербрукского университета
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Университета Акадии
Почётные доктора Университета Конкордия
Почётные доктора Гарвардского университета
Награждённые медалью Полани
Награждённые медалью Генри Маршалла Тори
Лауреаты премии Сэндфорда Флеминга
Лауреаты премии Марлоу
Награждённые медалью Гельмгольца